Ольга Ильинична Подобедова (8 (21) января 1912, г. Холм Холмской губернии Царства Польского — 27 сентября 1999, Москва) — советский и российский искусствовед, специалист по древнерусской рукописной книге, иконописи. Исследователь Лицевого летописного свода XVI века. Доктор исторических наук (1961).

Биография 
Родилась в семье податного инспектора Ильи Андреевича Подобедова (1861—1935) и Софьи Людвиговны Подобедовой (ур. Делла-Вос, 1876—1971).

В 1927 году окончила среднюю школу и поступила на Высшие государственные литературные курсы, ученица А. С. Орлова, Ю. Н. Верховского, Б. И. Пуришева. В связи с расформированием курсов поступила на вечернее отделение факультета литературы и искусства 1-го МГУ, которое окончила экстерном в 1931 году.

В 1932 году окончила курсы художественных редакторов при Полиграфическом институте. В 1932—1941 и 1943—1944 гг. работала редактором в московских издательствах.

С 1944 года в Институте истории искусств АН СССР, в штате с марта 1946 года, до этого работала по договорам.

В 1952 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Великая Отечественная война в советской графике» (научный руководитель И. Э. Грабарь).

В 1961 году в Институте археологии АН СССР защитила докторскую диссертацию на тему: «Миниатюры русских исторических рукописей. Из истории русского лицевого летописания XIII—XVI веков». Официальные оппоненты: А. В. Арциховский, Н. Н. Воронин, А. Н. Насонов.

С 1961 года руководитель группы по изучению древнерусского искусства в Институте истории искусств, в 1963—1987 годах — руководитель сектора истории древне-русского искусства, в 1988—1996  годах — профессор-консультант.

Похоронена в Москве на Пятницком кладбище.

Семья 

 Муж: Малкин Абрам Давидович (16.08.1897 – 17.04.1971) - полиграфист
 Дети: Илья (4.08.1940 – 13.04.1982) - физик-теоретик; Сергей (род. 22.04.1945) - специалист информационных технологий; Екатерина (7.09.1947 – 5.10.2009) - реставратор

Список научных трудов О. И. Подобедовой 
1951
 Рецензия: Русская графика. Серия / Изд. Государственного изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. М., 1949—1950 // Советская книга. 1951. № 8. С. 100—105.

1952
 Великая Отечественная война в советской графике (по материалам станковой графики художников Москвы и Ленинграда). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведческих наук. М., 1952.

1953
 Дмитрий Николаевич Кардовский. 1866—1943. М., 1953.

1954
 Графическая сюита Д. А. Шмаринова «Не забудем, не простим» // Ежегодник Института истории искусств. 1954. М., 1954. С. 72-93.
 «Повесть о Петре и Февронии» как литературный источник житийных икон XVII века // ТОДРЛ. Т. Х. М.; Л., 1954. С. 290—304.

1957
 Дмитрий Николаевич Кардовский. [Расширенный вариант книги 1953 г.]. М., 1957.
 Лицевая рукопись XVII столетия «Повести о Петре и Февронии» // ТОДРЛ. Т. XIII. М.; Л., 1957. С. 393—406.

1959
 Пётр Соколов / [Альбом]. Составитель и автор вступ. статьи О. И. Подобедова. М., 1959.

1960
 К вопросу об изображении природы в миниатюрах Лицевого летописного свода // Из истории русского и западноевропейского искусства. Материалы и исследования. [Сборник посвящён 40-летию научной деятельности В. Н. Лазарева]. М., 1960. С. 130—141.
 Лицевая рукопись XVII в. «Сказания о граде Муроме и о епископе его, како преиде на Резань» // ТОДРЛ. Т. XVI. М.; Л.. 1960. С. 374—387.

1961
 Евгений Евгеньевич Лансере. 1875—1946. М., 1961.
 К вопросу о составе и происхождении Лицевого летописного свода второй половины XVI века // Проблемы источниковедения. Т. IX. М., 1961. С. 280—332.
 Миниатюры русских исторических рукописей. Из истории русского лицевого летописания XIII—XVI веков. Автореферат диссертации. представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук. М., 1961.
 Изобразительные средства миниатюристов Лицевого летописного свода // Ежегодник Института истории искусств. 1960. Архитектура и живопись. М.. 1961. С. 212—245.

1963
 К вопросу об изучении миниатюр исторических рукописей как источника для истории лицевого летописания // Славянский архив. Сборник статей и материалов. М., 1963. С. 12-28.
 К истории создания тверского списка Хроники Георгия Амартола / V Международный съезд славистов. София, сентябрь 1963. Доклады советской делегации. Институт истории искусств Министерства культуры СССР. Советский комитет славистов. М., 1963.
 От редакции // Древнерусское искусство XV — начала XVI веков. М., 1963. С.5 [без подписи].
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство XV — начала XVI веков. М., 1963.

1964
 Евгений Евгеньевич Лансере / [Альбом]. Составитель и автор вступ. статьи О. И. Подобедова. М., 1964.
 Игорь Эммануилович Грабарь. М., 1964.
 От редакции // Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964. С. 5-8 [без подписи].
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964.

1965
 Гравюра и иллюстрация 1870—1880-х годов // История русского искусства. Т. IX. Кн. 2. М., 1965. С. 185—210.
 К вопросу об иконографическом каноне исторической миниатюры (краткое содержание сообщения) // Тезисы докладов Седьмой Всесоюзной конференции византинистов в Тбилиси. 13-18 декабря 1965 г. Тбилиси, 1965. С. 73-76.
 

1966
 Вместо предисловия // Игорь Грабарь. О древнерусском искусстве. М., 1966. С. 5-26.
 [Вводная статья к разделу «Письма И. Э. Грабаря из экспедиций (1919—1930 годы)»] // Там же. С. 233—236 [без подписи].
 Игорь Грабарь. [1871-1960]. К истории советского искусствознания // Искусство. 1966. № 6. С. 43-50.
 О природе книжной иллюстрации. М., 1966.
Составление и редактирование
 Игорь Грабарь. О древнерусском искусстве. М., 1966.

1967
 Праздник природы русской. (О пейзажной живописи И. Э. Грабаря). Художник. 1967. № 2. С. 24, 56.
 У прямого провода. О картине И. Э. Грабаря «В. И. Ленин у прямого провода», 1933 г.). // Художник. 1967. № 7. С. 32-35.
Редактирование (совместно с В. Н. Лазаревым)
 Смирнова Э. С. Живопись Обонежья XIV—XVI веков. М., 1967.

1968
 От редакции // Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода. М., 1968. С. 5-6 [без подписи].
 От редакции // Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова. М., 1968. С. 5-6 [без подписи].
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода. М., 1968.
 Древнерусское искусство. Художественная культура Пскова. М., 1968.

1969
 И. Э. Грабарь // История русского искусства. Т. Х. Кн. 2. М., 1969. С. 7-26.
 К вопросу о поэтике древнерусского изобразительного искусства (распространенные сравнения в памятнике мелкой пластики XIII в.) // Старинар. Орган Археолошког института. Нова сериjа. Книга ХХ. Београд, 1969. С. 309—314.

1970
 От редакции // Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв. М., 1970. С. 5 [без подписи].
 History of the Art in Medieval Russia. Review of Publications of 1965—1969 / XIII International Congress of Historical Sciences. Moscow, August 16-23, 1970. Reports, 90. Studies by Soviet historians for the period 1965—1969. Moscow, 1970.
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV—XVI вв. М., 1970.

1972
 Воинская тема в интерпретации мастеров середины XVI века // Московский Кремль — древнейшая сокровищница памятников истории и искусства. Тезисы научной конференции, посвящённой 425-летию Оружейной палаты (22-24 ноября 1972 года). М., 1972. С. 29-31.
 Московская школа живописи при Иване IV. Работы в Московском Кремле 40-х — 70-х годов XVI в. М., 1972.
 К читателю // [Предисловие к книге] Демина Н. А. Андрей Рублев и художники его круга. М., 1972. С. 5-6.
 Некоторые проблемы изучения рукописной книги // Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972. С. 9-23.
 От редакции // Там же. С. 5 [без подписи].
 От редакции // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972. С. 5-6 [без подписи].
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. Рукописная книга. М., 1972 (совместно с Г. В. Поповым)
 Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972.

1973
 О природе книжной иллюстрации. [Расширенный вариант книги 1966 г.]. М., 1973.
Редактирование
 Попов Г. В. Художественная жизнь Дмитрова в XV—XVI вв. Москва и искусство московских уделов. М., 1973.

1974
 Отражение византийских иллюстрированных хроник в тверском (Троицком) списке Хроники Георгия Амартола // Actes du XIV-e Congres International des etudes byzantines. Bucarest, 6-12 september 1971. Vol. 1. Bucarest, 1974. P. 379—390. [Предварительную публикацию доклада см.: XIV-e Congres International des etudes byzantines. Bucarest, 6-12 september 1971. Bucarest, 1971. Т. 3. Р. 65-82].
 От редколлегии // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сборник второй. М., 1974 [без подписи].
 Предисловие / Раздел "Орнаментика русских рукописей XI—XVII веков (по материалам собрания Отдела рукописей Гос. Исторического музея) // Там же. С. 198—204.
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сборник второй. М., 1974.

1975
 От редколлегии // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. М., 1975. С. 5-8.

1976
 От редактора [Предисловие к книге, открывающей серию "Центры художественной культуры средневековой Руси] // Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина III — начало XV века. М., 1976. С. 5-7.
Редактирование
 Смирнова Э. С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII — начало XV века. М., 1976.

1977
 Виктор Никитич Лазарев // Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М., 1977. С. 5-11.
 Изборник Святослава 1073 г. как тип книги // Изборник Святослава 1073 г. Сборник статей. М., 1977. С. 3-4.
 Программа декора Гелатского Евангелия как отражение идейных движений второй половины XII века / Академия наук Грузинской ССР. Институт истории грузинского искусства имени Г. Н. Чубинашвили. II Международный симпозиум по грузинскому искусству. Доклады, 40. Тбилиси, 1977.
 Русские иллюстрированные рукописи начальной поры. К вопросу о великокняжеской рукописной мастерской XI в. и бытовавших в ней образцах книжных иллюстраций // Конференция по истории средневековой письменности и книги. К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Тезисы докладов. 25-27 октября 1977 г. Ереван, 1977. С. 74.
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. Проблемы и атрибуции. М., 1977.

1978
 К вопросу об источниках иконографии средневековой книжной иллюстрации. (По материалам некоторых армянских рукописей) / II Международный симпозиум по армянскому искусству. Ереван, 1978.
 Неотъемлемая часть мирового культурного аследия // История СССР. 1978. № 3. С. 212—216.
 От редколлегии // Средневековое искусство. Русь. Грузия. М., 1978. С. 5.
 Русские иллюстрированные рукописи начальной поры в их зарубежных связях // Славянские культуры и Балканы. Т. 1. IX—XVII вв. София, 1978. С. 206—219.
 La question des sources de l’iconographie medievale / II International Symposium on Armenian Art. Academy of Sciences of Armenian SSR. Institute of Arts. Reports. Yerevan, 1978.
Редактирование
 Рындина А. В. Древнерусская мелкая пластика. Новгород и Центральная Русь XIV—XV веков. М., 1978.
 Средневековое искусство. Русь. Грузия. М., 1978 [в составе редколлегии].
1979
 Система настенных росписей Успенского собора в свете некоторых идей русской государственности конца XV века // Уникальному памятнику русской культуры Успенскому собору Московского Кремля — 500 лет. Тезисы научной конференции (4-6 сентября 1979 года). М., 1979. С. 53-57.
Редактирование
 Попов Г. В., Рындина А. В. Живопись и прикладное искусство Твери. XIV—XVI века. М., 1979.

1980
 Пути развития книжной иллюстрации // Изобразительное искусство. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство, (1908-1917). М., 1980.  
 Воинская тема и её значение в системе росписей церкви Спаса на Ковалеве в Новгороде // Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI—XVII вв. М., 1980. С. 196—209.
 Изучение русской средневековой монументальной живописи. Вчера — сегодня — завтра // Там же. С. 7-33.
 От редакции // Там же. С. 5 [без подписи].
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI—XVII вв. М., 1980.

1981
 Икона «Введение во храм» XV века из собрания Московской духовной академии /Балканская живопись XIV—XV веков и её традиции на Руси. (Тезисы докладов научной конференции (1972) // Древнерусское искусство V—XVII веков. Сборник статей / Отв. ред. В. Н. Сергеев. М., 1981. С. 137—138.
 О некоторых возможных аспектах описания иллюминированных рукописей (в порядке обсуждения) // Проблемы научного описания рукописей и факсимильного издания памятников письменности. Л., 1981. С. 91-110.
 Повесть «О взятии Царьграда от крестоносцев» в 1204 году в интерпретации русского миниатюриста второй половины XVI в. // Actes du XV-e Congres International d’etudes byzantines. Athenes, 1976. Vol. 2. Art et Archeologie. Communications. Athenes, 1981. P. 639—648.

1982
 К.А. Кастальский-Бороздин : [Комплект открыток] / Авт. текста О.И. Подобедова; Ред. С.Б. Петрова; Худож. ред. К.О. Остольский. - Москва : Советский художник, 1982.
Редактирование
 Э. С. Смирнова, В. К. Лаурина, Э. А. Гордиенко. Живопись Великого Новгорода. XV век. М., 1982.

1983
 Ещё один аспект изучения миниатюр Изборника Святослава // Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сборник третий. М., 1983. С. 75-89.
 От редактора // Там же. С. 5-8 [без подписи].
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. Рукописная книга. Сборник третий. М., 1983.
1984
 От редактора // Древнерусское искусство XIV—XV вв. М., 1984. С. 5-6 [без подписи].
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство XIV—XV вв. М., 1984.

1987
 «Выходные» миниатюры ранних армянских рукописей и их значение для истории книжного убранства // VI Республиканская научная конференция по проблемам культуры и искусства Армении. Тезисы. Ереван, 2-4 июня 1987 года. Ереван, 1987. С. 189—190.
 К истолкованию содержания фронтисписов Сийского Евангелия // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей и редкой книги Библиотека Академии наук СССР. Л., 1987. С. 22-30.

1988
 О функциональном назначении элементов книжного убранства русских средневековых рукописей // Древнерусское искусство. Художественная культура X — первой половины XIII в. М., 1988. С. 195—198.
 У истоков художественной культуры. (К 1000-летию крещения Руси) // 1000-летие русской художественной культуры. [Каталог выставки]. М.; Schloss Gottorf, 1988. С. 17-22.
Составление и редактирование (совместно с А. И. Комечем)
 Древнерусское искусство. Художественная культура Х — первой половины XIII в. М., 1988.

1989
 Художественный ансамбль Благовещенского собора как отражение подъёма русской духовной культуры на рубеже XV века // Уникальному памятнику русской культуры Благовещенскому собору московского Кремля 500 лет. Тезисы докладов научной конференции (13-15 ноября 1989 года). М., 1989. С. 5-9.

1991
 К вопросу о факсимильном издании Хроники Георгия Амартола // Годишник на Софийският университет «Св. Климент Охридский». Научен център за славяно-византийски проучвания «Иван Дуйчев». Том 83 (3). София, 1991. С. 2530—255.
 Об особенностях древнерусской художественной культуры // Годишник на Софийският университет «Св. Климент Охридский». Научен център за славяно-византийски проучвания «Иван Дуйчев». Том 82 (2). 1988. София, 1991. С. 159—173.
 К уяснению роли иконы и фрески в духовной жизни Руси // Святыни и культура. М., 1992. С. 125—133.

1993
 Выявление, изучение и сохранение памятников русского средневекового искусства. К проблеме традиций // Древнерусское искусство. Проблемы атрибуции. М., 1993. С. 4-35.
 От редакции // Там же. С. 3 [без подписи].
Составление и редактирование
 Древнерусское искусство. Проблемы атрибуции. М., 1993.
1994
 Проблема Востока и Запада для русской культуры XIII // Искусство Руси, Византии и Балкан XIII века. Тезисы докладов конференции Москва, сентябрь 1994. С-Пб., 1994, С. 20-21
1995
 «Избавить Вас от тяжкого греха…» // Слово. 1995. № 1-2. С. 60-64.
 Маргинальные иллюстрации Киевской псалтири XIV в. и её протограф рубежа XI—XII вв. // Искусство Руси и стран византийского мира XII века. Тезисы докладов конференции Москва, сентябрь 1995. С-Пб., 1995, С. 49.

1998
 Роль преподобного Сергия Радонежского в духовной жизни Русской земли (середина XIV—XV столетие) // Древнерусское искусство. Сергий Радонежский и художественная культура Москвы XIV—XV вв. М., 1998. С. 23-26.

2001
 Воспоминания об о. Александре Звереве (расстрелян в Бутове 16 ноября 1937 г.). М., 2001. 
2018 

 Об особенностях древнерусской художественной культуры // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях. Научный журнал. - 2018. №1 (9) - Санкт-Петербург. Издательство СПбПДА. 2018 год - сс. 192-203

Примечания

Литература 
 
 
 Памяти О. И. Подобедовой (1912—1999)
 C. A. Малкин. Ольга Ильинична Подобедова. Страницы биографии [678]
 Э. С. Смирнова. «Слово и образ». Об одном из принципов работы О. И. Подобедовой над изучением древнерусской миниатюры [691]
 Г. В. Попов. Памяти Ольги Ильиничны Подобедовой [693]
 O. C. Попова. Человек, которого нельзя забыть [695]
 Список научных трудов О. И. Подобедовой [698]
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014
Малкин С.А Воспоминания Ольги Ильиничны Подобедовой о храме Сошествия Святого Духа на Апостолов, что на Лазаревском кладбище в Москве. // Кадашевские чтения. Материалы конференции. Вып. IV. - Москва, 2008. стр. 146-155.

Ссылки 
 Ольга Ильинична Подобедова: Страницы биографии
 Подобедова Ольга Ильинична

Выпускники этнологического факультета МГУ
Искусствоведы СССР
Историки СССР
Сотрудники Государственного института искусствознания
Историки России
Историки искусства СССР
Историки искусства России
Медиевисты России
Похороненные на Пятницком кладбище